Порту-Алеґрі:

Бразилія 
 Порту-Алегрі — місто в Бразилії, столиця штату Ріу-Гранді-ду-Сул.
 Порту-Алегрі — велика міська агломерація в Бразилії, входить в штат Ріу-Гранді-ду-Сул.
 Порту-Алегрі — мікрорегіон в Бразилії, входить в штат Ріу-Гранді-ду-Сул.
  — бразильський футбольний клуб з однойменного міста.
 Порту-Алегрі-ду-Токантінс — громада в Бразилії, входить в штат Ріу-Гранді-ду-Норті.
 Порту-Алегрі-ду-Піауї — громада в Бразилії, входить в штат Піауї.
 Порту-Алегрі-ду-Норті — громада в Бразилії, входить в штат Мату-Гросу.
 АгломераціяПорту-Алегрі — адміністративно-статистичний мезорегіони в Бразилії. входить в штат Ріу-Гранді-ду-Сул.

Сан-Томе та Принсіпі 
  — село в Сан-Томе та Принсіпі, входить до складу округу Кауї провінції Сан-Томе, знаходиться на півдні острова Сан-Томе.
  — аеропорт, розташований поблизу однойменної села на півдні острова Сан-Томе.

Див. також 
 Порталеґре